Nancy bezeichnet folgende geographische Objekte:
 die Stadt Nancy in Lothringen, Frankreich, Präfektur des Arrondissements Nancy
 eine Gemeinde in Savoyen, Frankreich: Nancy-sur-Cluses
 eine Ansiedlung auf dem Gemeindegebiet von Stříbrná im böhmischen Teil des Erzgebirges
 Nancy Rock, Klippenfelsen im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Orte in den Vereinigten Staaten:
 Nancy (Kentucky)
 Nancy (Mississippi)
 Nancy (Texas)
 Nancy (Virginia)
 Nancy (Washington)
 Nancy Run (West Virginia)
 Nancy Wrights Corner (Virginia)

Nancy bezeichnet außerdem:
 (2056) Nancy, einen Asteroiden
 Nancy (Name), einen weiblichen Vornamen, zu den Namensträgern siehe dort

Nancy ist der Familienname folgender Personen:
 Jean-Luc Nancy (1940–2021), französischer Philosoph
 Jude Nancy (* 1984), seychellischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Mirabelle von Nancy